USS Albacore war der Name zweier U-Boote der United States Navy, benannt nach dem Weißen Thun:

USS Albacore (SS-218), ein U-Boot der Gato-Klasse, gesunken während des Zweiten Weltkrieges
USS Albacore (AGSS-569), ein US-amerikanisches Versuchs-U-Boot, bei dem eine tropfenförmige Hülle getestet wurde

Albacore